Kruger, Krüger lub Krueger odnosi się do:

Osoby 
 Carlyn Kruger (ur. 1936) – kanadyjska narciarka alpejska, olimpijka.
 Edmund Krüger (1881-1935) – polski publicysta i prozaik.
 Freddy Krueger to fikcyjna postać, główny bohater serii horrorów Koszmar z ulicy Wiązów.
 Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945) – hitlerowski zbrodniarz wojenny, wyższy dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie; SS-Obergruppenführer.
 Hans Krüger (1909-1988) – Hauptsturmführer SS, zbrodniarz wojenny.
 Maria Krüger (1904-1999) (często podawana jest błędna data urodzenia – 1911) – Pisarka literatury dziecięcej, oraz dziennikarka w prasie dla dorosłych czytelników.
 Stefan Kruger (ur. 1966) – południowoafrykański tenisista zawodowy.
 Paul Kruger (1825-1904) – polityk burski, przywódca oporu burskiego przeciw Brytyjczykom.
 Piotr Krüger (1580-1639) – polski astronom i matematyk, od roku 1609 nauczał matematyki i poetyki w gdańskim gimnazjum; nauczyciel Jana Heweliusza.

Inne 
 Efekt Krugera-Dunninga – to zjawisko w psychologii